

События 
 Консулы Марк Фабий Амбуст (2-й раз) (патриций) и Марк Попилий Ленат (2-й раз) (плебей). Диктатор (№ 27) Гай Марций Рутил, начальник конницы Гай Плавтий (тоже плебей).
 Первое избрание плебея диктатором. Триумф Г. М. Рутула за победу над этрусками.
 356/355 — Афинский архонт-эпоним Эльпинес.
К афинскому стратегу Харесу присоединяется флот стратегов Ификрата и Тимофея. Афиняне подчиняют Самос и пытаются напасть на Византий. Флот Хареса у Византия вступает в схватку с флотом союзников. Ификрат и Тимофей не поддержали Хареса.

Афины отстранили Ификрата и Тимофея от командования и привлекают их к суду.
 Филипп захватил Потидею (Халкидика) и Пидну (Термайский залив). Афины присоединяются к союзу Фракии, Пэонии и Иллирии против Филиппа. Парменион, полководец Филиппа II, одерживает победу над иллирийцами и пеонами.

 Совет дельфийской амфиктионии обвиняет Ономарха, фокидского полководца и политического деятеля, и других влиятельных фокидян в запашке земли, посвящённой Аполлону и приговаривает к большому штрафу. Ономарх возглавляет движение протеста против дельфийской амфиктионии.
 21 июля — Герострат сжёг храм Артемиды в Эфесе.
 Ок. 356 — Царь Иллирии Граб.

 350-е годы — Артаксеркс, обеспокоенный излишней самостоятельностью наместников, приказывает им распустить отряды наёмников. Сатрап Фригии Артабаз и сатрап Мисии Оронт ослушались приказа и подняли восстание.

Не имея денег на продолжение войны, афинский стратег Харес вступает в соглашение с Артабазом и начинает военные действия во Фригии против Артаксеркса III. Усмирение Артаксерксом восстаний в Малой Азии, Сирии, Финикии, Палестине.

Родились 
 20 июля — Александр Македонский, великий древнегреческий военачальник.

См. также

Примечания